Ива́н Ива́нович Фе́син (, хутор Муравлёв, ныне Каменский район Ростовской области — 24 декабря 1991, Москва) — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (01.3.1943, 01.11.1943), генерал-майор (17.11.1943),  (24.9.1953).

Биография 
Иван Иванович Фесин родился в 1904 году в хуторе Муравлёве. В 1915 году окончил церковноприходскую школу, в 1917 году — 2 класса высшего начального училища в станице Усть-Белокалитвенская (ныне город Белая Калитва Ростовской области). В 1918 году полностью осиротел после смерти матери (отец погиб на Первой мировой войне ещё в 1914 году).

В 1917-1920 годах батрачил на хуторе Дядин (ныне Белокалитвинского района Ростовской области), в 1921-1923 годах — на хуторе Верхний Митякин (ныне Тарасовского района Ростовской области). В 1923-1926 — чернорабочий на шахте Краснодонского рудника (ныне Луганская область, Украина).

Военная служба 
8 декабря 1926 года он был призван в Красную Армию Тарасовским райвоенкоматом Ростовской области и зачислен красноармейцем в 66-й стрелковый полк 22-й Краснодарской стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. В сентябре 1927 года прошёл курс обучения в полковой школе и был командирован во Владикавказскую пехотную школу РККА, по её окончании 15 мая 1930 года назначен командиром взвода в конно-пулеметный дивизион 5-го Северо-Кавказского полка войск ОГПУ в город Ростов-на-Дону. Член ВКП(б).

С октября 1932 года проходил службу командиром конно-пулёметного дивизиона и начальником школы младшего начсостава в 17-м кавалерийском полку войск ОГПУ в городе Пятигорск, переформированном затем в 81-й кавалерийский полк войск ОГПУ. Приказом по 81-му кавалерийскому полку № 37 от 31 января 1933 года за успехи в боевой подготовке он был награждён пистолетом системы Коровина.

В сентябре 1934 года переведён в 167-й полк войск НКВД в город Грозный на должность начальника школы младшего начсостава. С сентября 1937 года командовал батальоном в 5-м Донском мотострелковом полку войск НКВД в городе Ростов-на-Дону. В ноябре 1938 года капитан Фесин был назначен командиром батальона 1-го мотострелкового полка войск НКВД (позднее дислоцировался в город Белосток).

В августе 1940 года получил назначение в Орджоникидзевское военное училище НКВД имени С. М. Кирова, где проходил службу преподавателем тактики и топографии, командиром батальона курсантов. В мае 1941 года одновременно окончил заочный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

Великая Отечественная война 
В июле 1941 года майор Фесин был направлен в действующую армию и назначен начальником 2-го отделения штаба 259-й стрелковой дивизии Московского военного округа, находившейся на формировании в городе Серпухов. По сформировании 15 июля 1941 года она выступила в район Бородино и вошла в состав 33-й армии. 25 июля дивизия была переброшена на Северо-Западный фронт в 34-ю армию и вела наступательные бои по уничтожению группировки противника в районе Демянска и Старой Руссы, недопущению его продвижения на Валдай и выхода на Октябрьскую железную дорогу. Пройдя с боями около 150 километров, её части форсировали реку Ловать и вышли в Лычковский район Ленинградской области. В районе населённых пунктов Григорово, Иваново около 200 самолётов противника Ю-88 нанесли бомбовый удар по частям дивизии, расстроили её боевые порядки, после чего дивизия вынуждена была перейти к обороне на реке Ловать. С 15 по 20 августа 1941 года командовал 939-м стрелковым полком этой же дивизии. Провёл с ним удачный наступательный бой в районе деревни Григорово (близ Старой Руссы) на рубеже реки Пола. В том же бою 20 августа он был тяжело ранен и эвакуирован в тыл.

С 25 августа по 24 ноября 1941 года находился на лечении в госпитале в городе Горький, затем направлен на учёбу в Академию Генштаба Красной армии имени К. Е. Ворошилова в городе Уфа (ускоренный курс). По окончании в мае 1942 года подполковник Фесин был назначен командиром 13-й мотострелковой бригады 3-й танковой армии резерва Ставки ВГК. В августе бригада под его командованием в составе 12-го танкового корпуса этой армии участвовала в боях на Западном фронте, в контрударе по 2-й немецкой танковой армии южнее города Козельск. С 19 сентября и до конца 1942 года она в составе тех же корпуса и армии находилась в резерве Ставки ВГК в районе города Плавск. Затем бригада была передана Воронежскому фронту и участвовала в Острогожско-Россошанской наступательной операции, проводимой с целью окружения россошанской группировки противника (наносила удар из района Кантемировки на Валуйки). В этих боях полковник И. И. Фесин умело руководил бригадой, проявляя мужество и героизм. 17 января 1943 года в бою в районе Карпенково он был ранен в ногу, но остался в строю. В феврале в наступательных боях на подступах к Харькову он вновь был ранен и эвакуирован в тыл (ранение левого плеча, сквозное пулевое ранение левого бедра и ранение в руку). До апреля находился на лечении в госпиталях Чугуева и Тамбова, затем состоял в распоряжении ГУК НКО.

Отдельным Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза полковнику Фесину Ивану Ивановичу» от 1 марта 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В конце мая 1943 года полковник Фесин был назначен командиром 236-й стрелковой дивизии. Её части в составе 46-й армии Юго-Западного, с 11 сентября 1943 года — Степного (с 20 октября — 2-го Украинского) фронтов принимали участие в Донбасской наступательной операции и битве за Днепр (наступали из района города Змиёв в направлении севернее Днепродзержинска). В ночь с 25 на 26 сентября они первыми вышли к Днепру в районе Сошиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области, форсировали реку на подручных средствах, захватили плацдарм на противоположном берегу и в течение трёх суток удерживали его, отражая многочисленные атаки противника. Приказом ВГК от 25 октября 1943 года дивизия за эти бои получила наименования «Днепропетровская», а полковник Фесин был упомянут в благодарственном приказе Верховного Главнокомандующего, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года награждён второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

В последующем дивизия под его командованием в составе той же 46-й армии 3-го Украинского фронта успешно действовала в Днепропетровской и Никопольско-Криворожской наступательных операциях, в освобождении городов Никополь, Апостолово, Кривой Рог. С марта 1944 года её части принимали участие в Березнеговато-Снигирёвской и Одесской наступательных операциях. С 13 июня по 21 августа 1944 года генерал-майор Фесин находился на лечении в госпитале по болезни в городе Красноводск. С 21 августа 1944 года — начальник Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР.

24 июня 1945 года был командиром сводного расчета Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР на историческом параде Победы.

Послевоенный период 
После войны продолжал руководить этим училищем. В апреле — августе 1948 года находился на учёбе на Высших академических курсах при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, затем был переведен слушателем на основной курс академии. По её окончании в январе 1950 года оставлен в академии в должности старшего преподавателя кафедры высших соединений. В 1953 года  защитил диссертацию на соискание степени кандидата военных наук на тему: «Борьба с крупной группировкой подвижных войск противника, прорвавшейся в оперативную глубину, в ходе фронтовой оборонительной операции» (утверждён Советом академии 24 сентября 1953 года). Имеет ряд научных публикаций. Автор ряда статей «Большой советской энциклопедии» (например: том 41, статья «Тактика маневрирования»). С октября 1965 года генерал-майор Фесин — в запасе.

Жил в Москве. В 1969—1970 годах работал начальником жилищно-эксплуатационной конторы. С 1971 года — начальник отдела организационно-массовой работы Московского областного совета Общества спасения на водах (ОСВОД), в 1972—1979 годах — председатель Московского городского совета ОСВОД.

Умер в 1991 году, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Воинские звания 
 капитан (28.03.1936);
 майор (21.01.1941);
 подполковник (11.04.1942);
 полковник (14.02.1943);
 генерал-майор (17.11.1943).

Награды и звания 
 Две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (01.03.1943, 01.11.1943);
 два ордена Ленина (01.03.1943, 1951);
 два ордена Красного Знамени (05.11.1946; 30.12.1956);
 Орден Суворова 2-й степени (19.03.1944);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 два ордена Красной Звезды (30.01.1943; 3.11.1944);
 медали;
 почётный гражданин города Россошь (1968).

Память 
 В городе Владикавказе его именем названа улица.
 Бронзовый бюст Ивана Ивановича Фесина установлен на родине героя — в хуторе Муравлёве.
 В Белой Калитве имеется мемориальная доска: «В этой школе учились в 1915-1917 гг. дважды Герой Советского Союза генерал-майор Фесин Иван Иванович; в 1930-1932 гг. — Герой Советского Союза полковник Копаев Григорий Иванович; в 1929-1939 гг. — Герой Советского Союза лейтенант Петров Роман Ильич; в 1937-1939 гг. — Герой Советского Союза сержант-разведчик Романов Иван Петрович».
 В Парке Победы Каменска-Шахтинского Герою установлена мемориальная доска.

См. также 
 Герои Советского Союза Ростовской области
 Герои Советского Союза Северной Осетии
 Дважды Герои Советского Союза

Примечания

Источники 
 
 
 Самсонов С. Путь генерала. // Они прославили Родину. Книга 1. — Ростов-н/Д., 1974.
 Щербаков В.. Дважды герой из хутора Муравлёва.  // «ПИК» [Каменск-Шахтинский]. — 2009, № 16 (759).

Ссылки 
 .
 Биография на сайте «Хронос».
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .
 Фесин Иван Иванович — Исторический Черкесск.

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Дважды Герои Советского Союза
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Участники Парада Победы
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Начальники Московского высшего военного командного училища
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище